Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — православный храм в селе Новокарцево, Дмитровского района Московской области, построенный в начале XVIII века. Церковь является объектом культурного наследия, памятником архитектуры. В настоящее время возвращена православной церкви, восстановлена.

История храма 
Богдан Минич Дубровский около 1631 года начал строительство деревянной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы в сельце Новом, владельцем которого он являлся.

Возведение одноимённого каменного храма началось в начале XVIII века новым владельцем села Петром Андреевичем Толстым, но вскоре из-за указа Петра I о запрещении «каменного строительства вне Петербурга» приостановилось. Только в 1717 году по ходатайству заказчика церковь была достроена. Храм был выстроен в стиле московского барокко и создан «по образцу» бывшей в Москве церкви Воскресения на Арбате. Его нарядное убранство из белого камня было значительно упрощено, расширены окна, фасады оштукатурены. В здании был обустроен придел в честь Рождества Христова. Чуть позже, в первой половине XIX века была возведена каменная ампирная двухъярусная колокольня со шпилем.

В 1918 году церковь была закрыта. Всё имущество принадлежащее храму было экспроприировано. Помещение церкви при Советской власти стали использовать как сельский дом культуры, затем, здесь был обустроен склад минеральных удобрений, что стало причиной быстрого ветшания постройки.

В годы Великой Отечественной войны село оказалось на оккупированной территории. Немцы, в ноябре 1941 года в Новокарцево размещали моторизованные части. Под контролем фашистских войск село находилось две недели. Здание храма уцелело.

В 1998 году при храме была организована православная община, которая организовала проведение реставрационных и восстановительных работ.

В 2002 году Покровская церковь была передана в качестве подворья Спасо-Влахернскому монастырю поселка Деденево.

Примечания

Литература 
 Московский край в его прошлом. Под ред. проф. С. В. Бахрушина. М. Н. Тихомиров Сёла и деревни Дмитровского края в XV—XVI веке. М., 1928. С.35. Карта селений Дмитровского края в XV—XVI веке.
 Лисейцев Д. В. Посольский приказ в эпоху Смуты. Т. 1. М., 2003. С. 28.
 Скворцов Н. А. Материалы по Москве и Московской епархии за XVIII век. Выпуск первый. — М. 1911. Богородский уезд С. 192—193
 Николаева М. В. Частное строительство в Москве и Подмосковье. Первая четверть XVIII в. Подрядные записи. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — Т. 1 — с. 310 Подрядная запись № 355
 Боярская книга 1627 г. / Под ред. В. И. Буганова. М., 1986. С. 94.
 Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание первое : С 1649 по 12 декабря 1825 года. — СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830. Том 5. 1713 −1719 с. 126 № 2848 от 9 октября 1714 года Источник: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/183-t-5-1713-1719-1830#page/130/mode/inspect/zoom/5
 Холмогоровы с.199 № 51 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Селёвкине.
 Николаева М. В. Частное строительство в Москве и Подмосковье. Первая четверть XVIII в. Подрядные записи. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — Т. 1 — с. 323—324 Подрядная запись № 371

Ссылки 
 Покровская церковь. Новокарцево
 Соборы. Новокарцевская Покровская церковь
 Покровская церковь в Новокарцево

Новокарцево
Дмитровский городской округ
Новокарцево
Спасо-Влахернский монастырь
Храмы, построенные в 1717 году в России
1710-е годы в Московской области